dub, drugi naziv za hrast, po kome su nastali mnogi toponimi
 dub (glazba), oblik jamajkanske glazbe, koji je nastao iz ska i reggae glazbe
 dub, dubina, ul ili panj je najjednostavnija i ujedno najstarija vrsta košnica, a nastala je odsijecanjem i prenošenjem u selo panja ili dijela stabla u kojem su se već nalazile pčele.

Naselja:
 BiH:
 Dub (Travnik, BiH), naselje u općini Travnik
 Dub (Rogatica, BiH), naselje u općini Rogatica
 Dub (Hadžići, BiH), naselje u ou općini Hadžići

Crna Gora:
 Dub (Kotor, Crna Gora), naselje u općini Kotor, u Boki kotorskoj

Češka:
 Dub (Prahatički okrug), naselje u Prahatičkom okrugu

Srbija:
 Dub (Bajina Bašta, Srbija), naselje u sastavu općine Bajina Bašta

Ostalo:
 Dubh (962. – 967.)